Фресниљо има више значења:

 Фресниљо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Фресниљо (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Фресниљо (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Фресниљо (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Фресниљо (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Фресниљо (Фресниљо, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику